FC Tiraspol byl moldavský fotbalový klub sídlící ve městě Tiraspol. Byl založen roku 1993 jako Constructorul Chișinău ve městě Kišiněv, poté se v roce 2001 přejmenoval na Constructorul-93 Ciobruciu a v roce 2002 na FC Tiraspol (a zároveň přestěhoval). Hřištěm klubu byl stadion Šeriff s kapacitou 14 300 diváků.

Klub se představil v prvním předkole Evropské ligy UEFA 2014/15, kde vypadl s ázerbájdžánským FC Inter Baku.

Získané trofeje 
 1× vítěz Divizia Națională (1996/97)
 3× vítěz Cupa Moldovei (1995/96, 1999/00, 2012/13)

Poslední soupiska 

K 12. 6. 2014.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil  na weltfussballarchiv.com 
 Profil na Transfermarkt.com 

Zaniklé moldavské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1993
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Sport v Tiraspolu